Elmer Schaake – giocatore statunitense di football americano
 Finja Schaake – cestista tedesca
 Katrin Schaake – attrice tedesca
 Marietje Schaake – politica e giornalista olandese